Příjmení Bobek nosí více významných osobností:

 Antonín Bobek (1900–1943) – člen Obrany národa, velitel ilegální zbraňové skupiny, spolupracovník Tří králů
 Bedřich Bobek – více osob
 Bobek Bryen (Ladislav Bobek; 1909–1983) – kapelník, houslista a hráč na bicí
 Božena Bobková (* 1940) – česká a československá politička KSČ z Liberecka, poslankyně FS za normalizace
 Emil Bobek (1883–???) – československý meziválečný politik, poslanec německé křesťansko-sociální strany
 Hana Bobková (1929–2017) – česká gymnastka
 Lenka Bobková (* 1947) – česká historička
 Michal Bobek (* 1977) – český právník
 Miroslav Bobek (* 1967) – český přírodovědec, ředitel ZOO Praha
 Nicola Bobek (* 1977) – americká krasobruslařka
 Pavel Bobek (1937–2013) – český zpěvák
 Radka Bobková – česká tenistka
 Rudolf Bobek (* 1954) – slovenský fotbalista
 Stjepan Bobek (1923–2010) – jugoslávský fotbalista

Externí odkazy